Майкл Энтони Диринг (; 25 ноября 1967, США) — американский рэпер из групп Mikey D & the LA Posse и Main Source.

Биография 
Майки Д. родился 25 ноября 1967 года в Лорелтон, Квинс, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Родился у Линды Диринг и Виктора Фишера. Его родители были разлучены, когда он был молод, и его воспитывали бабушка и дедушка, Джером и Бетти Диринг в Лорелтон Куинс, Нью-Йорк. Он посещал PS 37 в Квинсе. Затем он посетил JHS 231 в Квинсе. Он учился в Средней школе Спрингфилд Гарденс. В старшей школе он познакомился с будущим ведущим / актером Л. Л. Кул Дж. Хотя он и Майки вместе не ходили в одну школу. Они пошли в свои отдельные школы. Джеймс учился в средней школе Эндрю Джексона. Они приходили в каждую из своих школ, которые посещали, и рифмовали друг друга вольным стилем. Он был известен как J-Ski, но Майки предложил новое имя для его прозвища. Он дал ему сценический псевдоним «Ladies Love», но не хотел, чтобы оно было в его сценическом имени. Он сократил его до «LL», поставил рядом со словом «Cool» и добавил «J», что означало его имя, Джеймс.

В 1985 году Майки и его группа под названием Symbolic Three подписали контракт с Reality Records. Примерно в том же году он и его друг Джонни Квест встретили вдохновляющего будущего продюсера по имени Пол «Пол Си» МакКасти через участников Cliente Brothers Эдди О’Джея и Уилла Севильи.

Он сформировал группу с покойным Полом Си и другом детства ди-джеем Джонни Квестом. По словам Диринга, он заявил, что его группа изначально хотела называться «Boom Bash», но один из его менеджеров не подумал, что это хорошая идея. Группа называлась Mikey D & the L.A. Posse. Они были подписаны в Public Records. У них был сингл, выпущенный в 1987 году, песня «My Telephone», а также такие треки, как «Dawn» и «Bust a Rhyme». В том же году он выпустил еще два сингла «I Get Rough» и «Go For It».

В 1988 году Майки Ди стал победителем семинара по новой музыке «Битва за мировое превосходство».

Во время записи альбома со своей группой он узнал, что Пол Си был убит во сне в своем доме. Были споры между другой группой, которая также называлась L.A. Posse, группой из Лос-Анджелеса и Sleeping Bag Records, лейблом, с которым был подписан контракт с Майки. Sleeping Bag Records был вынужден отказаться от названия группы после того, как на него подали в суд за дублирование названия, и Майки взял трехлетний перерыв в музыкальном бизнесе после смерти продюсера Пола «Пол Си» МакКасти. Когда он проводил время в Майами, штат Флорида, его менеджером в то время был Майк Бизли. У него был двоюродный брат, владеющий студией на Манхэттене, Нью-Йорке, Нью-Йорке. Он пытался найти лейбл, который дал бы Майки контракт на запись, но он привлек внимание R&B певца Джеффа Редда, который услышал его фристайльный рэп. Он сказал ему, что есть группа, которой нужен ведущий рэпер для группы Main Source. Он связался с ними и произвел фристайл рэп для группы, и ему понравилось то, что они услышали.

В 1993 году он стал официальным участником признанной критиками хип-хоп группы Main Source из Торонто / Квинса после того, как Large Professor ушел, чтобы продолжить сольную карьеру. Он появился на Fuck What You Think на Wild Pitch Records в 1994 году. Они выпустили сингл «What You Need», который хорошо зарекомендовал себя в чарте Billboard Hot Rap Singles, достигнув только 48 строчки.

Дискография 
 Fuck What You Think (совместно с Main Source) (1994)
 Day of D'Struction (2016)
 Dramacide (совместно с DJ Trouble Lee) (2019)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Абстрактный хип-хоп
Рэперы из штата Нью-Йорк